Ángel Grippa (1914-?), un footballeur argentin ;
 Carmela Grippa (1973-), une femme politique italienne, députée des Abruzzes depuis 2018 ;
  (1744-après 1816), un écrivain et homme politique du royaume de Naples et de la République napolitaine de 1799 ;
 Jacques Grippa (1913-1991), un homme politique belge.